Jerónimo Rodríguez de Santisteban y Ruiz fue el III Marqués de Cropani.

Nacido en Madrid, era hijo de Luis Rodríguez de Santisteban y Cepeda, II Marqués de Cropani y de Antonia María Ruiz.

Cuando falleció su padre heredó el título como III portador.

Se desposó con su prima hermana Violante de Santisteban.

Solo tuvo una hija, llamada Leonor. Debido a que su hija y heredera falleció antes que él, fue su nieto Diego quien le sucedió en el título, pasando así el marquesado a la Casa de Veintimiglia.

Referencias

Bibliografía 
 Javier Baeza Valero (2008 - 2009) III estudio sobre: Casas nobles de España

Marqueses de Cropani
Rodríguez de Santisteban (linaje)
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Málaga